Euornithes (nombre que significa "aves verdaderas" en griego) es el nombre de un grupo natural que incluye al más reciente ancestro común de todas las aves más cercanas a las aves modernas que a Sinornis.

Descripción
Clarke at al. (2006) encontraron que los euornites más primitivos conocidos (los Yanornithiformes) tenían un mosaico de rasgos avanzados y primitivos. Estas aves retenían características tales como la gastralia (costillas del vientre) y una sínfisis púbica. Estos también poseían los primeros pigóstilos completamente modernos, y el espécimen tipo de Yixianornis (IVPP 13631) preserva ocho rectrices alargadas (las plumas de la cola) con una disposición moderna. No se conocen pigóstilos más primiticos que preserven un arreglo de plumas caudales de este tipo; generalmente solo muestran un pár de plumas alargadas o un mechón de plumas cortas.

Clasificación
El nombre Euornithes ha sido usado para una amplia variedad de grupos de aves desde que fue erigido por primera vez por Edward Drinker Cope en 1889. Fue definido como un clado en 1998 por Paul Sereno, quien lo definió como el grupo de todas las aves más cercanas a las formas vivas que a los Enantiornithes (representados por Sinornis). Esta definición actualmente incluye el mismo contenido que otro nombre ampliamente usado, Ornithuromorpha, nombrado y definido por Luis Chiappe en 1999 como el ancestro común de Patagopteryx, Vorona y Ornithurae, más todos sus descendientes. Dado que una definición se basa en nodos y la otra en ramas, es probable que no sean el mismo grupo en realidad. Sin embargo, dado que no se conocen euornites no ornituromorfos, ambos grupos son usualmente tratados como sinónimos.

Géneros
La siguiente es una lista de géneros primitivos de euornites y aquellos que no pueden ser referidos con seguridad a ningún subgrupo, siguiendo a Holtz (2011).

†Alamitornis
†Ambiortus
†Archaeorhynchus
†Changmaornis
†Chaoyangia
†Gargantuavis
†Holbotia
†Hollanda
†Horezmavis
†Hulsanpes?
†Jianchangornis
†Jiuquanornis
†Limenavis
†Patagopteryx
†Platanavis
†Schizooura
†Vorona
†Wyleyia?
†Yumenornis
†Zhongjianornis
†Zhyraornis

Se debe señalar que Holtz también incluyó a los géneros Eurolimnornis y Piksi como euornites, los cuales fueron posteriormente reidentificados como pterosaurios.

Filogenia
El siguiente cladograma sigue el análisis filogenético de O’Connor et al. de 2013. Los nombres de clado Euornithes y Ornithuromorpha son posicionados basándose en sus definiciones (contra O’Connor et al. (2013)).

Referencias

Clasificación de las aves
Euornithes